

Onomastica
Faustino – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Faustino – usurpatore contro l'imperatore delle Gallie Tetrico
San Faustino – martire venerato a Pontedera
San Faustino – nobile bresciano, martire, venerato con san Giovita
Manio Acilio Faustino – console romano

Pagine correlate
Fausto (disambigua)
Faust
Faustino e Giovita (disambigua)